Chris Taylor kan syfta på:

 Chris Taylor (brottare) (1950–1979), amerikansk brottare
 Chris Taylor (fotbollsspelare född 1985), engelsk fotbollsspelare som spelat för Swindon Town
 Chris Taylor (fotbollsspelare född 1986), engelsk fotbollsspelare som spelar för Bradford City
 Chris Taylor (ishockeyspelare) (född 1972), kanadensisk ishockeyspelare som spelade för Buffalo Sabres i NHL
 Chris Taylor (musiker) (född 1981), amerikansk musiker and musikproducent i bandet Grizzly Bear
 Chris Taylor (speldesigner), skapare av Total Annihilation och Dungeon Siege